Birthday () — название, которое может означать:

В музыке 
 Birthday — японская гараж-группа.

Песни:
 Birthday — песня группы «Битлз» с альбома The Beatles
 Birthday — песня группы Junior Boys
 Birthday — песня группы The Sugarcubes
 Birthday — первая по счёту песня с альбома Stars Dance американской певицы Селена Гомес
 Birthday — песня южнокорейской певицы Соми. 
 Birthday — песня Кэти Перри из альбома Prism

Альбомы:
 Birthday — альбом группы The Association (1968 г.)
 Birthday — альбом группы Infected Mushroom (2002 г.)
 B-Day — альбом группы Tankard (2002 г.)
 Birthday — мини-альбом (и заглавная песня с него) американской группы The Crüxshadows (2007 г.)

См. также 
 Happy Birthday to You — традиционная американская песня, исполняемая на день рождения
 Birthday (With Love) — альбом Николая Расторгуева, содержащий кавер-версии композиций «Битлз».
 День рождения (значения)